Resultats del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1 de la temporada 1990 disputat al circuit de Monza el 9 de setembre del 1990.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 22. 533

 Volta ràpida: Ayrton Senna 1' 26. 254 (a la volta 46)

Referències 
 

Itàlia
1990